Stampfhof ist der Name folgender Orte:

 Stampfhof (Glottertal), Ortsteil von Glottertal, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Stampfhof (Gemeinde Haag), Ortsteil von Haag, Bezirk Amstetten, Niederösterreich

Siehe auch:
 Stumpfhof